Топ-модель по-американски, 9 сезон — девятый сезон американского реалити-шоу «Топ-модель по-американски». Шоу транслировалось на телеканале CW с 19 сентября по 12 декабря 2007 года.

Призами для этого сезона стали:
 Контракт с модельным агентством Elite Model Management
 Разворот в журнале Seventeen
 Контракт на 100,000 долларов с косметической компанией CoverGirl

Судьями в седьмом сезоне стали ведущая Тайра Бэнкс, супермодель Твигги, фотограф Найджел Баркер, тренер всех известных моделей Джей Александр или Мисс Джей. В этом сезоне девушки путешествовали в Пекин и Шанхай, Китай. Победительницей стала 21-летняя Салиша Стауэрс.

В некоторых эпизодах шоу подчеркивался диагноз Хизер Кузьмич - синдром Аспергера, легкая форма аутизма. Несмотря на неприятие со стороны некоторых девушек Хизер вошла в пятерку сильнейших. Она не справилась с заданием по созданию рекламного ролика, где надо было выучить текст, и вследствие коммуникативных проблем провалила конкурс с дизайнерами. Однако её выступление можно считать более, чем успешным, особенно с учётом того, что одной из проблем людей с синдромом Аспергера является неловкость в движениях.

Участницы
(Возраст указан на время конкурса)

Резюме 

  Участница(ы) выиграла(и) в конкурсе
  Участница исключена
  Участница выиграла в шоу
  Участница покинула проект по собственному желанию
  Участница выиграла в конкурсе и была первоначально отчислена, но в итоге спасена уходом другой участницы

 В 6 выпуске худшей была признана фотография Эмбрил, но Эбони отказалась принимать участие в шоу, так как ей не понравилась работа модели. Своим уходом она спасла Эмбрил от исключения.

В 8 эпизоде участницы снимались в клипе Энрике Иглессиаса "Tired of being sorry". В дальнейшем для официальной версии клипа сцены с их участием были пересняты, а первоначальную версию можно увидеть лишь в Интернете.

См. также 
 Топ-модель по-американски
 Топ-модель по-австралийски
 Топ-модель по-британски и ирландски
 Топ-модель по-русски

Примечания

Ссылки 
 
 

9 сезон
Телесезоны США 2007 года